A Múmia (1932) — filme com Boris Karloff, com título original The Mummy
The Mummy (1959) — filme britânico com Christopher Lee e Peter Cushing, exibido no Brasil como A Múmia
A Múmia (1999) — filme com Brendan Fraser e Rachel Weisz, com título original The Mummy, com as continuações:
The Mummy Returns — lançado em 2001, intitulado O Regresso da Múmia (Portugal) e O Retorno da Múmia (Brasil)
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor — lançado em 2008, intitulado A Múmia: O Túmulo do Imperador Dragão (Portugal) e A Múmia: Tumba do Imperador Dragão (Brasil)
A Múmia (2017) — filme com Tom Cruise, com título original The Mummy
The Mummy: The Animated Series — série de desenho animado baseado nos filmes, intitulada A Múmia (Brasil)
A Múmia (franquia) - franquia dos filmes A Múmia